Igreja da Encarnação (Assunção), no Paraguai;
 Igreja da Encarnação (Lisboa);
 Igreja da Encarnação (Santiago de Compostela);
 Igreja de Santo Eugénio, em Lisboa;

Ver também
 Igreja de Nossa Senhora da Encarnação